Anthony Brown – cestista statunitense
 Anthony Brown – politico statunitense
 Anthony Brown (n. 1993) – giocatore di football americano statunitense nel ruolo di cornerback
 Anthony Brown (n. 1998) – giocatore di football americano statunitense nel ruolo di quarterback

Pagine correlate 
 Tony Brown